Stanisław Miller (1881-1963) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Miller (1880-1925) – polski inżynier budownictwa, specjalista z zakresu statyki budowli, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Miller – oficer Legionów Polskich we Włoszech